Regierung Renner steht für:

 allgemein die Regierungszeiten 1918–20 und 1945 des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Karl Renner 
 das provisorische Kabinett nach dem Zerfall Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg, Staatsregierung Renner I
 das Kabinett Deutschösterreichs März bis Oktober 1919, Staatsregierung Renner II
 das Kabinett ab dem Vertrag von Saint-Germain bis 1920, Staatsregierung Renner III
 das Kabinett nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den Wahlen im Dezember, Provisorische Staatsregierung Renner 1945